Agurain / Salvatierra kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Agurain / Salvatierra (ort), Baskien, Araba / Álava, 
 Agurain / Salvatierra (kommun), Baskien, Araba / Álava, 

Robotskapade Spanienförgreningar